Асунсион Исталтепек има више значења:

 Општина Асунсион Исталтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Асунсион Исталтепек (Асунсион Исталтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику